Кеннон, Уолтер Брэдфорд (1871—1945) — американский психофизиолог, физиолог.
 Кеннон — большой древний ударный кратер в северо-восточной части видимой стороны Луны.

См. также 
 Кэннон